Серцевий напад — гострий інфаркт міокарда
 Серцевий напад (гурт) — український рок-гурт